Ла Пињита има више значења:

 Ла Пињита (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пињита (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику